Кариджет () — фамилия. Известные носители:
 Кариджет, Алоис (1902—1985) — швейцарский художник, лауреат премии Х. К. Андерсена за иллюстрирование детских книг;
 Кариджет, Грегори (род. 1987) — швейцарский саночник.